Social kan avse:

Social – som rör samhället; som har att göra med människor eller djur i grupp; om person som är bra på att integrera sig och smälta in bland /människor/ i grupp, samt på att upprätthålla relationer.

Social kompetens –  en individs förmåga att samspela med andra individer
Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort

 Sociala medier – webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk
 Sociala problem – ett begrepp som används av media, i utredningar och av diverse yrkesgrupper
 Socialt arbete – arbete som inriktas på sociala problem
 Socialt nätverk (sociologi) – ett mänskligt kontaktnätverk
Antisocialt beteende – ett beteende som saknar omdöme och hänsyn till andra människor eller andras egendom

Sammansättningar

Eusocialitet – ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle
Socialantropologi – om människor och mångfald
Socialbidrag – bidrag som ges till den som inte på annat sätt skulle få en minimal skälig levnadsstandard
Socialdemokrati – en politisk ideologi med mångtydig betydelse
Socialdepartementet – ett departement under Sveriges regering
Socialtjänst – en kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd
Socialtjänstlagen – grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige
Socialism –  en ekonomisk ideologi kännetecknad av betonandet av kollektiva eller statliga styrelseformer
Socialisation (socialisering) – inom sociologin den process genom vilken grupplevande arters individer införlivar omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens samlevnad och överlevnadsmöjligheter
Socialisering – överföring av enskild egendom, främst produktionsmedel, till det offentliga, även kallat statligt ägande, se förstatligande

Sociobiologi – en evolutionärt inriktad syntes av vetenskapliga discipliner som försöker förklara socialt beteende inom alla arter 
Sociogram – ett diagram som avbildar sociala kontakter i en grupp
Sociokultur – samspel och samarbete mellan människor
Sociolekt – ett sociolingvistiskt uttryck, som syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp
Sociolingvistik – en språkvetenskaplig vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle
Sociologi – en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse
Sociologism – en parafras på biologism
Sociopati – ett av den så kallade politiska psykiatrins mest kontroversiella begrepp och i Sverige betraktas uttrycket numera som både ovetenskapligt och föråldrat
Sociotop – en avgränsad plats som har en viss sammansättning av bruksvärden och betydelser

Se även 
 Samhälle (sociologi) – en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer
 Socionom – i Norden en titel för en person som avlagt socionomexamen